Централна дивизија је дивизија Источне конференције НБА лиге и састоји се од 5 тимова. Формирана је пред почетак сезоне 1970/71.

Актуелни тимови Централне дивизије 
 Детроит пистонси
 Индијана пејсерси
 Кливленд кавалирси
 Милвоки бакси
 Чикаго булси

Бивши тимови Централне дивизије 
 Атланта хокси
 Балтимор булетси
 Њу Орлеанс хорнетси
 Њу Орлеанс џез
 Орландо меџик
 Сан Антонио спарси
 Синсинати ројалси
 Торонто репторси
 Хјустон рокетси

Досадашњи прваци Централне дивизије 

Легенда:

Успешност тимова 

Легенда:

Остали значајнији резултати тимова из Централне дивизије 

Легенда:

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

НБА